Odensala kan syfta på:

Uppland
 Odensala socken – en socken i Uppland
 Odensala landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1970
 Odensala församling – en tidigare församling i Uppsala stift –1998
 Odensala kyrka – en kyrkobyggnad i Husby-Ärlinghundra församling
 Husby-Ärlinghundra och Odensala distrikt – ett distrikt i Sigtuna kommun och Stockholms län 2016–
 Odensala, Sigtuna kommun – en ort i Sigtuna kommun, kyrkby i Odensala socken

Jämtland
 Odensala, Östersunds kommun – en stadsdel i Östersund

Se även
Onsala